

História 
 Emília Antuerpiana de Nassau — condessa de Zweibrücken-Landsberg e de Nassau
 Emília Escaura — esposa do cônsul romano Pompeu
 Emília de Nassau — princesa de Portugal e condessa de Nassau
 Emília da Saxônia — marquesa de Brandemburgo-Ansbach

Religião 
 Emília de Cesareia — santa da Capadócia

Literatura 
 Emília no País da Gramática — livro de 1934 escrito por Monteiro Lobato
 Emília (personagem)

Geografia 
 Emília (Itália)
 Emília (São Tomé)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos